Оружане снаге Руске Федерације, данашња оружана сила Руске Федерације од 1992.
Совјетска армија (званично Црвена армија радника и сељака до 1946), оружана сила совјетске Русије и Совјетског Савеза и заједничке оружане снаге ЗНД од 1991. до 1993.
Руска императорска армија, оружана сила Руске Империје
Војска Русије у средњем веку

Војне формације Белог покрета током руског грађанског рата

Војна формација под врховном немачом командом:
 Руска ослободилачка армија, квислиншва формација из Другог светског рата